Novgorod pode ser:

 República de Novgorod, um dos mais poderosos Estados russos da Idade Média.

 Oblast de Novgorod
 Veliky Novgorod, cidade na Rússia.
 Oblast de Níjni Novgorod
 Níjni Novgorod, cidade na Rússia.
 Novohrad-Volynskyi, cidade na Ucrânia.
 Novhorod-Siverskyi, cidade na Ucrânia.
 3799 Novgorod, asteróide nomeado em homenagem ao Estado medieval.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos